I Campionati del mondo di triathlon del 1997 (IX edizione) si sono tenuti a Perth, Australia in data 16 novembre 1997.

Tra gli uomini ha vinto l'australiano Chris McCormack, mentre la gara femminile è andata per la seconda volta alla sua connazionale Emma Carney.

La gara junior ha visto trionfare l'ucraino Andriy Glushchenko e l'australiana Nicole Hackett.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 1997

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Perth
Triathlon nel 1997